Vind (plaats), een plaats in Denemarken
 Vind (parochie), een parochie in Denemarken
 VIND (software), software
 Vind (tijdschrift)